«Don’t Leave Me Alone» — песня французского диджея и музыкального продюсера Дэвида Гетты с участием, британской певицы Энн-Мари. Она была написана Нуни Бао, Сарой Ааронс, Геттой и Лотусом IV и выпущена в качестве четвертого сингла с седьмого студийного альбома Гетты, 7 . Песня также вошла в дебютный студийный альбом Анн-Мари Speak Your Mind.

Критика 
Филип Меррилл с сайта Grammy.com дал песне положительную оценку и добавил:

Трек-лист 
 Digital download
 «Don’t Leave Me Alone» — 3:03

 Digital download — Acoustic
 «Don’t Leave Me Alone» (Acoustic) — 3:08

 Digital download — EDX’s Indian Summer Remix
 «Don’t Leave Me Alone» (EDX’s Indian Summer Remix) — 3:30
 «Don’t Leave Me Alone» (EDX’s Indian Summer Extended Mix) — 5:05

 Digital download — Oliver Heldens Remix
 «Don’t Leave Me Alone» (Oliver Heldens Remix) — 3:24

 Digital download — Remixes EP
 «Don’t Leave Me Alone» (R3hab Remix) (Radio Edit) — 3:02
 «Don’t Leave Me Alone» (David Guetta Remix) — 4:58
 «Don’t Leave Me Alone» (Sidney Samson Remix) — 4:31
 «Don’t Leave Me Alone» (Tom Staar Remix) — 3:51

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2018 года
Песни 2017 года
Песни Давида Гетта
Песни Энн-Мари